Il doppio maschile  del China Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Mario Ančić erano i detentori del titolo, ma Ančić ha deciso di non partecipare.

Rik De Voest e Ashley Fisher hanno battuto in finale 6–7(3), 6–0, 10–6, Chris Haggard e Lu Yen-Hsun.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno)
  Scott Lipsky /  David Martin (semifinali)

  Eric Butorac /  Ross Hutchins (semifinali)
  Rik De Voest /  Ashley Fisher (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

China Open 2007
ATP Tour 2007